Gorzkowice (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Piotrkowski
 Gorzkowice (plaats), een plaats in bovenstaande gemeente